Рио Мантека има више значења:

 Рио Мантека (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Мантека (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику